Per governatore di Roma si può intendere:
Governatore di Roma – magistrato della Santa Sede che reggeva il principale organo giudiziario penale di Roma; era il primo fra i cosiddetti prelati di fiocchetto
Governatore di Roma – funzionario alla guida dell'amministrazione comunale di Roma durante il periodo fascista, allorché il comune di Roma ebbe il nome di governatorato.

Note